Power to the People: The Hits («Власть народу: Хиты») — альбом-сборник, на котором представлены наиболее популярные песни Джона Леннона, выпущенный лейблом EMI Records 5 октября 2010 года, к 70-летию Леннона.

Об альбоме 
Power to the People: The Hits выпущен и как часть бокс-сета Gimme Some Truth, и как отдельное издание — в формате стандартного CD-диска, а также в формате пакета файлов для загрузки с сайта через Интернет; в «расширенном издании» («Experience Edition») добавлен 15-трековый DVD-диск.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Power To The People - The Hits at Graham Calkin's Beatles Pages

Сборники 2010 года
Сборники Джона Леннона
Сборники EMI Records
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы, спродюсированные Йоко Оно
Альбомы на английском языке
Сборники на английском языке